Plusieurs bâtiments sont nommés maison Lebrun :
 
 la maison Lebrun à Huy
 la maison Lebrun à Theux